Селище міського типу:
 Комісарівка — Луганська область, Алчевський район
Села:
 Комісарівка — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Комісарівка — Луганська область, Луганський район
 Комісарівка — Миколаївська область, Березанський район

 Комісарівка — колишня назва села Яснопілля (Сумська область, Лебединський район)
 Комісарівка — колишня назва села Приморське (Херсонська область, Генічеський район)